

Persone 
 Johann Jakob Bodmer – scrittore e letterato svizzero
 Karl Bodmer – pittore svizzero naturalizzato francese
 Martin Bodmer – collezionista d'arte e filantropo svizzero
 Mathieu Bodmer – calciatore francese
 Pascal Bodmer – saltatore con gli sci tedesco

Altro 
 Bodmér – comune dell'Ungheria
 Fondazione Martin Bodmer – biblioteca privata svizzera
 Offiziolo Bodmer – libro d'ore
 Papiri Bodmer – gruppo di ventidue papiri scoperti in Egitto